Tortura wodna – tortura z użyciem wody, która może przybierać różne formy. Tortura wodna nie pozostawia żadnych śladów zewnętrznych i dlatego było preferowaną metodą tortur w różnych krajach i systemach politycznych. Do rodzajów tortur wodnych zalicza się:
 chińską torturę wodną
 tocę
 waterboarding

Tortury